Municipio de Portage puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Portage (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Portage (condado de Porter, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Porter.
 Municipio de Portage (condado de St. Joseph, Indiana), un municipio ubicado en el condado de St. Joseph
 Municipio de Portage (condado de Houghton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Houghton.
 Municipio de Portage (condado de Mackinac, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Mackinac.
 Municipio de Portage (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de St. Louis
 Municipio de Portage (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Nueva Madrid.
 Municipio de Portage (condado de Hancock, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hancock.
 Municipio de Portage (condado de Ottawa, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.
 Municipio de Portage (condado de Wood, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wood.
 Municipio de Portage (condado de Cambria, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Cambria.
 Municipio de Portage (condado de Cameron, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Cameron.
 Municipio de Portage (condado de Potter, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Potter.